En Pologne, Krzywiec désigne :

 Krzywiec, un village de la voïvodie de Łódź,
 Krzywiec (Frombork), un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.